Sonnleiten  heißen folgende geographische Objekte: 

 Sonnleiten (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Sonnleiten (Gemeinde Gnesau), Ort bei Gnesau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Sonnleiten (Gemeinde Himmelberg), Ort bei Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

 Sonnleiten (Gemeinde Pressbaum), Ort bei Pressbaum im Wienerwald, Niederösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Puchberg), Ortsteil von Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Pressbaum), Ortsteil von Pressbaum, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Raach am Hochgebirge), Katastralgemeinde von Raach am Hochgebirge, Niederösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Stössing), Katastralgemeinde von Stössing, Niederösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil von Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Waldegg), Ort bei Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich

 Sonnleiten (Gemeinde Andorf), Ortschaft von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ort bei Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Hinterstoder), Ort bei Hinterstoder, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Pöndorf), Ort bei Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde St. Agatha), Ort bei St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde St. Lorenz), Ort bei St. Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Ulrichsberg), Ort bei Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Sonnleiten (Gemeinde Vorderstoder), Ort in Vorderstoder, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Sonnleiten (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Breitenau), Ortsteil von Breitenau am Hochlantsch, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Geistthal-Södingberg), Katastralgemeinde von Geistthal-Södingberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Kapfenberg), Ortsteil der Stadtgemeinde Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Köflach), Ortsteil der Stadtgemeinde Köflach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Mortantsch), Ortsteil der Gemeinde Mortantsch, Bezirk Weiz, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Oberwölz), Ortslage von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Pöllau), Ortsteil der Gemeinde Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Sankt Josef), Ortsteil von Sankt Josef, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Sankt Marein), Katastralgemeinde von Sankt Marein im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Sonnleiten (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Sonnenleiten
 Sonnleithen
 Sonnleitn